Die Saison 2008/09 der Hessenliga war die 31. Spielzeit der Fußball-Hessenliga und die erste sowohl unter dieser Bezeichnung als auch als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft sicherte sich der SC Waldgirmes mit sieben Punkten Vorsprung auf den FC Bayern Alzenau. Waldgirmes verzichtete aus wirtschaftlichen Gründen auf den Aufstieg in die Regionalliga, wodurch Bayern Alzenau nachrückte.

Die Abstiegsränge belegten Borussia Fulda, die zweite Mannschaft des KSV Hessen Kassel und der FSC Lohfelden. In der Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Verbandsligen scheiterte zudem der SV Buchonia Flieden und war somit der vierte Absteiger. Aus den drei Staffeln der Verbandsliga Hessen stiegen der 1. FC Schwalmstadt, VfB Marburg, die zweite Mannschaft des FSV Frankfurt sowie über die Relegationsrunde der SVA Bad Hersfeld auf. Aus der Regionalliga Süd stieg Viktoria Aschaffenburg ab.

Der Torschützenkönig wurde Jörg Odensaß vom OSC Vellmar mit 27 Toren.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Hessenliga 
Die Relegation bestritten die drei Verbandsliga-Vizemeister SVA Bad Hersfeld (Nord), FC Eddersheim (Mitte) und Sportfreunde Seligenstadt (Süd) zusammen mit dem 16. der Hessenliga, dem SV Buchonia Flieden. Nach drei Spieltagen, an denen jede Mannschaft je einmal auf jede andere traf setzte sich schließlich der SVA Bad Hersfeld durch, der damit in die Hessenliga aufstieg.

|}

|}

Weblinks 
 Hessenliga 2008/09 bei kicker.de
 Hessenliga 2008/09 bei fussballdaten.de
 Hessenliga 2008/09 bei weltfussball.de

2008
Fußballsaison 2008/09